Ernst Buder ist der Name folgender Personen:

* Ernst Buder (Regisseur), deutscher Sänger (Bariton) und Regisseur